Ubuntu for Android — свободный вариант Ubuntu, предназначенный для работы на телефонах Android. Ожидалось, что она будет поставляться в предварительно установленном виде на нескольких моделях телефонов. Ubuntu for Android была показана на выставке Mobile World Congress 2012. Позже в 2014 году было объявлено о прекращении разработки проекта.

Особенности 
.

Системные требования 

По информации Canonical устройство должно иметь как минимум следующие параметры для запуска Ubuntu for Android:

 Андроид 2.3 или новее
 2-ядерный процессор с частотой 1 ГГц
 Для ARM: поддержка ARMv7
 Ускорение видео: драйвер ядра и X-сервера с поддержкой OpenGL, ES/EGL
 Постоянная память: 2 ГБ для дискового образа
 Интерфейс HDMI с отдельным фреймбуфером
 USB-host
 от 512 МБ ОЗУ

Ubuntu Touch

Примечания

Ссылки 
 
 Initial announcement at Mark Shuttleworth’s Blog
 

Операционные системы для мобильных устройств
Ubuntu